Grand Prix Danii 2009 – czwarta eliminacja zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Impreza będzie miała miejsce 13 czerwca, na stadionie Parken w Kopenhadze.
Zawody wygrał Jason Crump, Tomasz Gollob zajął trzecie miejsce.

Wojciech Grodzki, który pierwotnie miał sędziować zawody, został odsunięty od funkcji, z uwagi na kontrowersyjną decyzję o wykluczeniu Duńczyka Nickiego Pedersena z udziału w finale Grand Prix Szwecji. Polaka na stanowisku ma zastąpić Szwed Christer Bergström.

Pozycje startowe 
Niels K. Iversen otrzymał dziką kartę na to Grand Prix. Patrick Hougaard i Nicolai Klindt zostali nominowani jako rezerwa toru.
Oficjalna lista startowa, numery startowe zostały rozlosowane 12 czerwca.

  (14) Sebastian Ułamek
  (5) Hans N. Andersen
  (15) Emil Sajfutdinow
  (3) Tomasz Gollob
  (2) Jason Crump
  (10) Fredrik Lindgren
  (11) Chris Harris
  (13) Grzegorz Walasek
  (7) Andreas Jonsson
  (4) Greg Hancock
  (16) Niels K. Iversen
  (8) Rune Holta
  (6) Leigh Adams
  (12) Kenneth Bjerre
  (1) Nicki Pedersen
  (9) Scott Nicholls
  (17) Patrick Hougaard
  (18) Nicolai Klindt

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Po czterech Grand Prix

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ

Przypisy 

Dania
2009
2009 w Danii
Sport w Kopenhadze